Glattli ou Glättli peut faire référence aux personnes suivantes :

 Christian Glattli (1954-), un physicien quantique français ;
 Balthasar Glättli (1972-), un homme politique suisse.